Pepi puede referirse a:
 Pepi I.
 Pepy II.
 Pepi Sánchez pintora española nacida en 1929 - fallecida en 2012.
Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón película de 1980, de Pedro Almodóvar.
Ricardo Pepi, futbolista estadounidense nacido en 2003.